Wirth ist ein Familienname im deutschsprachigen Raum.

Verbreitung 
Der Familienname Wirth tritt in Deutschland überdurchschnittlich häufig auf. Mit rund 9.600 Telefonbucheinträgen und potentiellen 25.600 Namensträgern befindet er sich auf Platz 210 der häufigsten Nachnamen in Deutschland. In Österreich befindet er sich mit 667 Einträgen und fast 1.800 Namensträgern auf Platz 463.

Namensträger

A 
 Adolf Wirth (1933–2016), Schweizer Agraringenieur und Politiker

 Albrecht Wirth (1866–1936), deutscher Historiker
 Alfred Wirth (1875–1965), deutscher Lehrer und Volkskundler
 Amira Wirth (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Andreas Wirth (Leichtathlet) (* 1963), deutscher Leichtathlet
 Andreas Wirth (* 1984), deutscher Autorennfahrer
 Andrzej Wirth (1927–2019), polnisch-deutscher Theaterwissenschaftlicher, Theaterkritiker und Hochschullehrer
 Armin Wirth (* 1971), deutscher Musikproduzent
 August Hahnloser-Wirth (1837–1905), Schweizer Unternehmer
 Axel Wirth (* 1951), deutscher Jurist

B 
 Barbara Wirth (* 1989), deutsche Skirennläuferin

 Bettina Wirth (1849–1926), deutsche Schriftstellerin und Korrespondentin
 Billy Wirth (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

C 

 Carsten Wirth (* 1962), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Catherine Wirth (eigentlich Katharina Walburga Wirth; 1931–2006), deutsche Schriftstellerin

 Christof Müller-Wirth (1930–2022), deutscher Verleger und Journalist
 Christoph Wirth (1870–1950), deutscher Ingenieur und Erfinder

D 
 Daniel Wirth (Daniel Wirth-Sand; 1815–1901), Schweizer Politiker und Eisenbahnmanager
 Daniela Wirth (* 1967), deutsche Basketballspielerin
 David Wirth (1885–1971), österreichischer Veterinärmediziner
 Dieter Wirth (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Dietrich Wirth (* 1937), deutscher Mediziner und Autor

E 
 Emil Zollikofer-Wirth (1838–1919), Schweizer Verleger
 Emanuel Wirth (1842–1923), deutscher Violinist
 Enrique Wirth (* 1925), argentinischer Moderner Fünfkämpfer
 Erich Wirth (1904–1981), deutscher Dreher und Aktivist in der DDR, Vizepräsident der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft

 Eugen Wirth (1925–2012), deutscher Geograph
 Eveline Wirth (* 1958), Schweizer Freestyle-Skierin und Snowboarderin

F 
 Fabian Wirth (* vor 1970), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Ferdinand Wirth (1820–1907), Schweizer Ichthyologe und Ornithologe
 František Wirth (1915–2003), tschechoslowakischer Turner

 Fränzi Rothenburger-Wirth (* vor 1949), deutsche Operetten- und Schlagersängerin

G 
 Gabriele Wirth (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Gabriella Wirth (* 1971), ungarische Tischtennisspielerin

 Gerald Wirth (* 1965), österreichischer Dirigent, Komponist und Chorpädagoge
 Gerd Wirth (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Gerhard Wirth (1926–2021), deutscher Althistoriker
 Giselher Wirth (* 1931), Schweizer Architekt

H 
 Hannelore Wirth-Vonbrunn (* 1953), deutsche Juristin und Richterin
 Hannes Wirth (* 1971), österreichischer Musiker

 Harald Wirth (* 1959), deutscher Modellbauer
 Heiner Wirth (* 1942), deutscher Motocross-Fahrer

 Heinz Willi Wirth (1928–2012), deutscher Philologe und Kunstwissenschaftler
 Helmut Wirth (* 1933), deutscher Ingenieur, Faustballspieler und Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Herman Wirth (1885–1981), niederländischer Geisteswissenschaftler und nationalsozialistischer Funktionär

 Hippolyt Wirth (1821–1878), preußischer Generalmajor

I 

 Irmgard Wirth (1915–2012), deutsche Kunsthistorikerin
 Israel Friedrich Wirth (1806–1883), deutscher Möbelfabrikant und Ebenist, siehe Friedrich Wirth (Unternehmer)
 Iwan Wirth (* 1970), Schweizer Galerist

J 
 Jakobus Wirth (1830–1871), deutscher Ordensgründer
 Jan Volker Wirth (* 1967), deutscher Sozialarbeitswissenschaftler
 Janina Wirth (* 1966), deutsche Eiskunstläuferin

 Johannes Rudolf Wirth (1835–1919), Schweizer Kurarzt

 Joseph Wirth (Karl Joseph Wirth; 1879–1956), deutscher Politiker (Zentrum)
 Jürgen Wirth (* 1965), deutscher Biathlet

K 

 Katja Wirth (* 1980), österreichische Skirennläuferin
 Klaus Wirth (* 1935), deutscher Unternehmer
 Kurt Wirth (1917–1996), Schweizer Grafiker, Maler und Zeichner

L 
 Leoni Wirth (1935–2012), deutsche Bildhauerin
 Louis Wirth (1897–1952), US-amerikanischer Soziologe
 Lucy Wirth (* 1984), Schweizer Schauspielerin

M 

 Margaret Wirth (* 1943), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Mathias Wirth (* 1984), Medizinethiker und -historiker

 Monika Lehmann-Wirth (* 1959), Schweizer Politikerin (CVP)
 Moritz Müller-Wirth (* 1963), deutscher Journalist

N 
 Nick Wirth (* 1966), britischer Motorsportingenieur und Aerodynamiker
 Niklaus Wirth (* 1934), Schweizer Informatiker

O 
 Óscar Wirth (* 1955), chilenischer Fußballspieler
 Oskar Wirth (1884–1956), deutscher Politiker (BCSV, CDU)
 Oswald Wirth (1860–1943), Schweizer Bibliothekar und Schriftsteller

P 
 Patrick Wirth (* 1971), österreichischer Skirennläufer
 Paul Wirth (1906–1946), deutscher Sorabist
 Paul Wirth (Maler) (1821–1870), deutscher Maler

 Philipp Wirth (1808–1878), deutscher Maler und Fotograf

R 
 Rasmus Max Wirth (* 1986), deutscher Schauspieler
 Regina Wirth (1792–1871), deutsche Teilnehmerin am Hambacher Fest
 Reinhard Wirth (1951–2018), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer

 Robert Wirth (1866–1960), deutscher Politiker (SPD, ASPD)
 Robert Müller-Wirth (1898–1980), deutscher Verleger
 Rolf Wirth (* 1959), Schweizer Ratsschreiber, Autor und Heimatforscher
 Rudolf Wirth (1547–1626), Schweizer protestantischer Pfarrer und Theologe, siehe Rudolf Hospinian
 Rudolf Wirth (Pfarrer) (1618–1689), Schweizer reformierter Pfarrer, Theologe und Rektor
 Rudolf Wirth (Zahnmediziner) (1863–1931), Schweizer Zahnmediziner
 Rudolf Wirth (1900–nach 1954), deutscher Autor und Illustrator

S 
 Sandro Wirth (* 1960), Schweizer Freestyle-Skier
 Siegbert Wirth (1929–1999), US-amerikanischer Fußballspieler

 Stephan-Max Wirth (* 1968), deutscher Musiker und Musikproduzent

T 
 Theo Wirth (* 1941), Schweizer Altphilologe und Didaktiker
 Theodor Wirth (1846–nach 1929), Schweizer Pfarrer, Redakteur und Verleger
 Theodore Wirth (1863–1949), US-amerikanischer Gartenarchitekt Schweizer Herkunft
 Thomas Wirth (* 1956), deutscher Biologe
 Thomas Wirth (Chemiker) (* 1964), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Thorsten Wirth (* 1968), deutscher Softwareentwickler und Politiker (Piraten)
 Tim Wirth (* 1939), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)

U 
 Ursula Wirth-Brunner (* 1941), deutsche Schwimmerin, siehe Ursel Brunner
 Uwe Wirth (* 1963), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

V 
 Volkmar Wirth (* 1943), deutscher Biologe und Lichenologe

W 
 Walter Wirth (1891–1981), Schweizer Geograf

 Wilhelm Wirth (1876–1952), deutscher Psychologe
 Wilhelm Wirth (Manager) (* 1959), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsmanager
 Willi Wirth (1938–2022), deutscher Skispringer
 Willy Franz Wirth (1895–1957), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Wolf Wirth (1928–2005), deutscher Kameramann

Siehe auch 
 Wirth-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des westantarktischen Ellsworthland
 Wirthsches Gesetz

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname